Барон Ашбертон, от имени этого титула произошли несколько географических названий
 Ашбертон — река в Австралии.
  — река в Новой Зеландии.
 Ашбертон — город в Новой Зеландии.